Il doppio del torneo di tennis Torneo Mallorca III 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Iryna Burjačok e Iryna Bremond che hanno battuto in finale Iveta Gerlova e Lucie Kriegsmannova 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Margalita Chakhnašvili /  Sofia Kvatsabaia (quarti di finale)
 Lara Arruabarrena-Vecino /  Estrella Cabeza-Candela (quarti di finale)

 Iveta Gerlova /  Lucie Kriegsmannova (finale)
 Iryna Burjačok /  Iryna Bremond (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Torneo Mallorca III 2011